Los tres chiflados puede referirse a:

  Los tres chiflados, grupo cómico estadounidense activo entre 1922 y 1970 cuyos miembros fueron Moe Howard, Larry Fine, Curly Howard, Shemp Howard, Joe Besser y Curly-Joe DeRita.
  Los tres chiflados, cualquiera de las dos películas estadounidenses.
  Los tres chiflados, película estadounidense de 2000, protagonizada por Paul Ben-Victor (como Moe Howard), Evan Handler (como Larry Fine), Michael Chiklis (como Curly Howard), John Kassir (como Shemp Howard), Laurence Coy (como Joe Besser) y Peter Callan (como Curly-Joe DeRita).
  Los tres chiflados, película estadounidense de 2012, protagonizada por Chris Diamantopoulos (como Moe), Sean Hayes (como Larry) y Will Sasso (como Curly).

Los Tres Chiflados